Tüting ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Tüting (* 1957), deutscher Kabarettist, Schauspieler, Autor und Verleger
 Ludmilla Tüting (* 1946), deutsche Reisejournalistin
 Simon Tüting (* 1986), deutscher Fußballspieler